Bobby Rydell (1942-2022), chanteur américain ;
 Ewa Rydell (1942-), gymnaste artistique suédoise ;
 Ingvar Rydell (1922-2013), footballeur suédois ;
 Mark Rydell (1929-), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Rickard Rydell (1967-), pilote automobile suédois ;
 Sven Rydell (1905-1975), footballeur suédois.